5859 Ostozhenka è il nome di un  asteroide scoperto da Nikolaj Stepanovič Černych
La via Ostoženka è una strada del centro  di Mosca